Jens Christian Madsen, Deens voetballer
 Jens Christian Mosegaard Madsen, Deens voetballer
 Jens-Erik Madsen, Deens wielrenner
 Jens Hald Madsen, Deens econoom en politicus